Le qualificazioni del singolare  dell'ABN AMRO World Tennis Tournament 2001 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Le qualificazioni del torneo ABN AMRO World Tennis Tournament 2001 prevedevano 16 partecipanti di cui 4 sono entrati nel tabellone principale.

Teste di serie 

 Nicolas Escudé (Qualificato)
 Sláva Doseděl (Qualificato)
 Ivan Ljubičić (Qualificato)
 Jens Knippschild (Qualificato)

 Rogier Wassen (primo turno)
 Tomas Behrend (ultimo turno)
 Tuomas Ketola (ultimo turno)
 Ján Krošlák (ultimo turno)

Qualificati 

 Nicolas Escudé
 Sláva Doseděl

 Ivan Ljubičić
 Jens Knippschild

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

ABN AMRO World Tennis Tournament 2001